Pearson (media), een Britse mediaproducent 
Pearson (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen
Pearson (Georgia), een plaats in de Verenigde Staten
Pearson (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2019
Pearson & Sopwith, een historisch merk van motorfietsen
PeCo ofwel Pearson & Cole, een historisch merk van motorfietsen
Pearson Education Benelux , een uitgeverij
Internationale luchthaven Toronto Pearson

Personen
Karl Pearson, een Brits wiskundige
Lester Bowles Pearson, een Canadees staatsman, diplomaat en politicus
Nigel Pearson, een Brits voetbaltrainer
Todd Pearson, een Australisch zwemmer
Ralph Gottfrid Pearson, een Amerikaans chemicus